

Крушкі — село в гміні Пшеросль Сувальського повіту Підляського воєводства
 Крушкі — село в гміні Лобжениця Пільського повіту Великопольського воєводства